Bartolomeo Ligozzi (1620-1695 circa) – pittore italiano
 Giovanni Ermanno Ligozzi (1525-1605) – pittore italiano
 Jacopo Ligozzi (1547-1627) – pittore italiano
 Paolo Ligozzi (...-1630) – pittore italiano